

Geografia

Niemcy 
 Forst (Lausitz) – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Spree-Neiße
 Forst – gmina w Badenii-Wirtembergii, powiecie Karlsruhe
 Forst – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Altenkirchen
 Forst (Eifel) – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Cochem-Zell
 Forst (Hunsrück) – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Cochem-Zell
 Forst an der Weinstraße – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Bad Dürkheim

Szwajcaria 
 Forst-Längenbühl – gmina w kantonie Berno, w okręgu Thun

Osoby 
 Frank Forst – niemiecki profesor, fagocista
 Marion Forst – amerykański biskup
 Willi Forst – austriacki aktor, producent

Zobacz też 
 Forst-Baršć